El Torneig de Mallorca 2017, oficialment conegut com a Mallorca Open 2017 és una competició tennística disputada sobre gespa que pertany als International Tournaments de la WTA femenina. La segona edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 25 de juny de 2017 al Tennis Club Santa Ponsa de Calvià, Illes Balears, Espanya.

La tennista letona Anastasija Sevastova va guanyar el segon títol de la seva carrera, el primer datava del 2010, i superava la derrota aconseguida en la final anterior.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2017
WTA Tour 2017